Robert Hunter  – Politico britannico, Governatore della Giamaica, Governatore di New York, Vice Governatore della Virginia e Governatore del New Jersey (1666-1734)
 Robert Hunter  – Golfista statunitense (1886-1971).
 Robert Hunter  – Giornalista canadese, fondatore di Greenpeace (1941-2005).
 Robert Hunter  – Poeta, scrittore e musicista statunitense, noto per la collaborazione con Grateful Dead (1941-2019).
 Robert Hunter  – Ciclista sudafricano (1977).